Pieni-Lehtinen kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni-Lehtinen (ö i Mellersta Finland), Joutsa,  (13 ha)
2. Pieni-Lehtinen (ö i Päijänne, Jyväskylä), ö i Jyväskylä,  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar